Голконда:

 Султанат Голконда — один з мусульманських султанатів Центральної Індії.
 Фортеця Голконда — древня столиця цього султанату.
 Уранова Голконда — за братами Стругацькими регіон на Венері, описаний у повісті «Країна багряних хмар».

Топонім 

 Голконда — місто, штат Іллінойс, США
 Голконда — переписна місцевість, штат Невада, США